Чемпионат Уэ́мбли () — мужской международный профессиональный теннисный турнир. Проводился с 1934 по1990 год (с перерывами) на стадионе «Уэмбли» (Лондон) на крытых кортах с искусственным покрытием в конце теннисного сезона. Один из старейших и до начала Открытой эры один из наиболее престижных профессиональных теннисных турниров.

История 
Чемпионат Уэмбли проводился с 1934 года с несколькими перерывами, самый длинный из которых приходится на годы Второй мировой войны. Постоянным местом проведения турнира служил лондонский стадион «Уэмбли», где сооружались для турнира корты с искусственным покрытием. Практически с первых лет проведения турнир считался одним из престижнейших в мире профессионального тенниса, входя в так называемый «профессиональный Большой шлем» наряду с профессиональным чемпионатом США и профессиональным чемпионатом Франции. «Энциклопедия тенниса», выпущенная Ассоциацией тенниса США, называет этот турнир Всемирным профессиональным турниром ().

После начала Открытой эры в теннисе, когда профессионалы были допущены к участию в турнирах Большого шлема, чемпионат Уэмбли в значительной мере утратил своё значение, не будучи в состоянии конкурировать с Уимблдонским турниром. Его сроки передвинули с сентября на ноябрь, в 1969—1971 годах он был объединён с чемпионатом Лондона на крытых кортах, затем несколько лет не проводился и наконец в 1976 году был возобновлён под спонсорским названием Benson & Hedges Championships и проходил в рамках тура Гран-при. В 1990 году, в последний год проведения, турнир под названием Diet Pepsi Championships был включён в АТР-тур в качестве турнира базовой категории ATP World.

Победители и финалисты 
Абсолютным рекордсменом турнира по числу завоёванных титулов является Кен Розуолл, побеждавший семь раз в одиночном и шесть раз в парном разряде (из них пять раз с Лью Хоудом). Близок к нему по общему количеству побед Джон Макинрой, выигрывавший одиночный турнир пять раз и парный шесть раз (пять раз с Питером Флемингом). Эти данные отражают тот факт, что большую часть истории турнира на нём доминировали теннисисты из Австралии и США, выигрывавшие его только в одиночном разряде в общей сложности 35 раз.

Британские теннисисты ни разу не сумели выиграть турнир за всё время его проведения. Представитель Великобритании только один раз, в 1977 году, играл в финале одиночного турнира. С начала Открытой эры британский теннисист также только однажды, в 1989 году, выходил в финал турнира в парном разряде.

Одиночный разряд 

a Есть основания считать, что турнир как таковой не проводился в 1936 и 1938 году. Возможно, в базах данных в качестве результата финала турнира указан результат отдельного показательного матча, соответственно, между Вайнзом и Нюсляйном и между Нюсляйном и Тилденом

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Турнирные сетки и результаты, 1934—1967 на сайте Grand Slam Tennis  
 
 С 1976 года: архив турниров на сайте ATP 

Чемпионат Уэмбли
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1934 года
Исчезли в 1990 году
Появились в 1934 году в Великобритании